H7 (Slovenië)
H7 (Zwitserland), zie Hauptstrasse 7